Termin  ima više značenja.

 Fenilalanin/tirozinska amonijak-lijaza, enzim
 Nivo pristupačnosti javnog prevoza ()